Buen Suceso kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Buen Suceso (kulle), 
 Nunatak Buen Suceso, 

Robotskapade Antarktisförgreningar